Яркое Поле — название населённых пунктов в России:
 
 Яркое Поле — село в Джанкойском районе Крыма.
 Яркое Поле — село в Кировском районе Крыма.